MTTR est, selon le cas, le sigle de :
	  	
 Mean Time To Repair, « temps moyen (s’écoulant) jusqu’à la réparation » 

 Mean Time To Recovery, « temps moyen (s’écoulant) jusqu’à la remise en route »

 Mean Time To Restoration, « temps moyen (s’écoulant) jusqu'à la remise en service »

Références 

Sûreté de fonctionnement
Maintenance (science)